Der Ausdruck Defekt (v. lat. defectus „geschwächt“) bezeichnet:

 allgemein einen Schaden oder Fehler, in der Technik auch Fehlfunktion bzw. technischer Defekt, siehe auch Defekt (Halbleitertechnik).
 als Adjektiv ein Synonym für kaputt.
 in der Kernphysik den Masseunterschied zwischen der tatsächlichen Masse eines Atomkerns und der stets größeren Summe der Massen der in ihm enthaltenen einzelnen Nukleonen (Protonen und Neutronen), siehe Massendefekt.
 in der Medizin das Fehlen eines Organes oder Organteils, siehe Organdefekt.
 das Fehlen einer Sinnesfunktion, siehe sensorischer Defekt.
 das Fehlen einer psychischen Funktion, siehe psychischer Defekt.
 das Fehlen einer körperlichen Funktion, siehe körperlicher Defekt.
 den Defekt einer linearen Abbildung in der Algebra (Mathematik), siehe Defekt (Mathematik).
 in der Kristallographie einen Gitterfehler.
 ein Musikalbum der deutschen Neue-Deutsche-Härte-Gruppe Oomph!
 ein Roman von Patricia Cornwell
 einen Arzneimittel-Lieferengpass

Siehe auch:
 
 Defektur